Morbid, svéd death/thrash/black metal együttes
 Morbid, magyar magazin